Il Norgesmesterskapet G19 o Norgesmesterskapet i fotball for gutter 19 år per esteso (letteralmente "campionato norvegese di calcio maschile per i ragazzi di 19 anni"), anche noto come Telenor Cup per ragioni di sponsorizzazione o Junior-Norgesmesterskapet, è la coppa nazionale calcistica norvegese, riservata ai giovani fino a 19 anni.

Le squadre più titolate sono Brann e Molde con 8 trofei. La formazione campione in carica è lo stesso Molde.

Vincitori

Collegamenti esterni

 
Calcio in Norvegia